Poniżej przedstawiono drzewo genealogiczne władców Turcji z dynastii Osmanów. Poniżej imienia zapisano lata życia, a czcionką pogrubioną lata panowania.

Bibliografia 
 Website of the 700th Anniversary of the Ottoman Empire 
  (wersja archiwalna) 

Osmanowie